Basidiobolales är en ordning av svampar. Basidiobolales ingår i divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Basidiobolales

en:Basidiobolales